Sugasawa ist der Familienname folgender Personen:

 Tsutomu Sugasawa (* 1926), japanischer Chemiker
 Takaya Sugasawa (* 1987), japanischer Fußballspieler
 Yuika Sugasawa (* 1990), japanische Fußballspielerin

Siehe auch:
 Sugasawa-Indol-Synthese
 Sugasawa-Reaktion